

Toponyme 

 Montella, commune italienne de la province d'Avellino dans la région Campanie.
 Montellà i Martinet, commune d'Espagne dans la communauté autonome de Catalogne, province de Lérida.

Patronyme 

 Christian de Montella (1957-), écrivain français.
 Vincenzo Montella (1974-), footballeur international italien.